Katz – cognome tedesco
22981 Katz – asteroide
Katz – castello di Sankt Goarshausen
 Oberkatz (lett.: «Katz di sopra») – frazione della città tedesca di Kaltennordheim
 Unterkatz (lett.: «Katz di sotto») – frazione della città tedesca di Wasungen

Persone
Alberto Katz – arbitro goriziano dei primi anni '20.
Bernard Katz – biologo tedesco naturalizzato britannico
David Katz – psicologo tedesco
Dick Katz – pianista, compositore e arrangiatore di jazz statunitense
Elias Katz – atleta finlandese
Elihu Katz – sociologo statunitense
Erez Katz – cestista israeliano
Gloria Katz – sceneggiatrice e produttrice cinematografica statunitense
Guillaume Katz – calciatore svizzero
Marcel Katz – calciatore svizzero
Mike Katz – culturista statunitense
Nicholas Katz – matematico statunitense
Omri Katz – attore statunitense
Otto Katz – scrittore austriaco naturalizzato cecoslovacco
Phil Katz – informatico statunitense
Robert Katz – giornalista e scrittore statunitense
Shmuel Katz – scrittore, storico e giornalista israeliano
Sol Katz – geografo e informatico statunitense
Steve Katz – musicista e produttore discografico statunitense
Vera Katz – politica statunitense